Língua arara pode referir-se à:

 Língua arara do Rio Branco, uma língua isolada
 Língua arara do Rio Guariba, uma língua tupi
 Língua caro, uma língua tupi

Ver também 
 Arara (desambiguação)